Friedensstadt steht für:
 Friedensstadt Weißenberg, religiöse Siedlung in Trebbin, Brandenburg
 Friedensstadt (Wien), Siedlung im Wiener Bezirk Hietzing
 Osnabrück, vgl. Selbstbezeichnung "Osnabrück – Die Friedensstadt" (Bezugnahme auf den Osnabrücker Friedensvertrag von 1648, Westfälischer Friede)
 UNESCO-Preis internationale Friedensstadt (International Cities of Peace)

Siehe auch:
 Stadt des Friedens